Bloody Hell steht für:

 Bloody Hell (2020), australischer Spielfilm von Alister Grierson
 Bloody Hell (2023), kanadischer Spielfilm von Molly McGlynn